Starý mlýn může být:

 Starý mlýn – Březová, okres Karlovy Vary
 Starý mlýn (Modřany) – Praha
 Starý mlýn (Rožany) – okres Děčín
 Starý mlýn (Zubrnice) – okres Ústí nad Labem
 Starý vodní mlýn (Český Těšín) – okres Karviná

podobné

 Nový mlýn (rozcestník)